Masakry na tle etnicznym w Burundi (1988)
 Masakry na tle etnicznym w Burundi (1991)

Zobacz też